Зиани:
 Зиани, Ильес (род. 2003) — бельгийский футболист.
 Зиани, Карим (род. 1982) — алжирский футболист.
 Зиани, Стефан (род. 1971) — французский футболист.